Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 507e régiment d'infanterie (États-Unis)

507e régiment de chars de combat

Homonymie d'unités militaires